Orfeu în infern (Fugitive Kind) este o piesă de teatru din 1937 de Tennessee Williams. Se mai poate referi la:
 Orfeu în infern (operetă)
 Orfeu în infern (film)